Het ATP-toernooi van Houston 2008 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) vond plaats van 14 tot en met 20 april 2008. Er werd gespeeld op gravel-buitenbanen van de River Oaks Country Club in de Amerikaanse stad Houston.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston